Jarrott ist der Familienname folgender Personen:

 
 John Jarrott (~1883–1938), US-amerikanischer Schauspieler